

Прізвище 

 Путятіни — князівський рід.
 Путятіни — дворянський рід.
 Путятін Віктор Павлович (1941—2021) — радянський фехтувальник на рапірах.
 Путятін Євгеній Петрович (1921—2020) — доктор технічних наук, професор, фахівець з інформатики.
 Путятін Євфимій Васильович (1803—1883) — російський адмірал.

Топонім 

 Путятін — невеликий острів у затоці Петра Великого.
 Путятін — селище міського типу в Приморському краї.

Див. також 
 Путята
 Путятіно